Владимир Бакарев:
 Бакарев, Владимир Алексеевич (1801—1872) — русский архитектор, реставратор, преподаватель, писатель-мемуарист, сын А. Н. Бакарева.
 Бакарев, Владимир Владимирович (1836—после 1902) — русский архитектор, сын В. А. Бакарева.